Rafael Capurro — professor uruguaio
Estádio Parque Capurro — de Montevidéu

Desambiguação